Теодора (рођена око 946.) је била византијска царица, супруга Јована I Цимискија.

Биографија 
Теодора је била ћерка Константина VII Порфирогенита и Јелене Лакапин. Деда царице Теодоре по оцу био је византијски цар Лав VI Мудри (886-912), а деда по мајци цар Роман I Лакапин (920-944). Теодора се помиње у делу Теофановог настављача, анонимног аутора хронике која се наставља на дело Теофана Исповедника. Хроника се завршава 961. годином. Описује краткотрајан период након смрти Константина Порфирогенита до 961. године. Византијски цар у овом периоду био је Теодорин брат Роман II. Романова супруга Теофана успела је да убеди свога мужа да свих пет својих сестара пошаље у манастир Каниклеион. Роман је умро марта 963. године. Његови наследници, Василије II и Константин VIII, били су малолетни. За цара је крунисан Нићифор II. Нићифор је убијен у атентату кога је организовао Јован I Цимискије. Цимискије је након убиства крунисан за цара. Међутим, он није припадао легитимној Македонској династији. Његов претходни брак са Маријом Склир имао је за циљ учвршћење савеза са Вардом Склиром. Међутим, како би учврстио свој положај, Цимискије је ослободио Теодору из манастира и оженио се њоме. Према Лаву Ђакону, венчање је обављено новембра 971. године. Из брака је рођена ћерка Теофана Куркуас. Јован Цимискије је умро 10. јануара 976. године. Није познато да ли је Теодора још увек била жива.

Породично стабло

Извори 
 Cawley, Charles, Her listing along with her sisters . The project "involves extracting and analysing detailed information from primary sources, including contemporary chronicles, cartularies, necrologies and testaments.", Foundation for Medieval Genealogy, retrieved August 2012
 Биографија

Рођени 946.
Византијске царице
Македонска династија